Ку́рочкино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области России.

Входит в состав Перцевского муниципального образования (с 1 января 2006 года по 9 апреля 2009 года входила во Фроловское муниципальное образование), с точки зрения административно-территориального деления — во Фроловский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 31 км, до центра муниципального образования Слободы по прямой — 15 км. Ближайшие населённые пункты — Починок, Шемейкино, Фрол.

По переписи 2002 года население — 9 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района